Sternenberg, commune française du Haut-Rhin
 Sternenberg, commune suisse du canton de Zurich